

Топонім 

 Мишкін — місто в Ярославській області.

Прізвище 

 Мишкін Анатолій Дмитрович ( 1954) — радянський баскетболіст, тренер.
 Мишкін Володимир Семенович ( 1955) — радянський хокеїст, воротар. Заслужений майстер спорту СРСР (1979).

Вигадані персонажі
 Князь Мишкін — персонаж роману Ф. М. Достоєвського «Ідіот».

Див. також 
 Мишкіно